Сезон 2013/2014 — 22-й сезон для «Эвертона» в Премьер-лиге, 60-й подряд и 111-й всего сезон, который клуб проводил в высшем дивизионе английского футбола, 115-й сезон команды в чемпионатах Англии, а также 117-й сезон во всех соревнованиях.

Первый официальный матч команда провела 17 августа 2013 года против «Норвич Сити», последний — 11 мая 2014 года против «Халл Сити».

По итогам сезона «Эвертон» занял пятое место в чемпионате Англии, в Кубке Лиги дошёл до 3 раунда, а в Кубке Англии — до 6 раунда. Таким образом, спустя четыре сезона клуб сумел пробиться в еврокубки.

Форма 
 Поставщик формы:  Nike
 Титульный спонсор:  Chang Beer

Состав

Основной состав

Игроки в аренде

Ушли по ходу сезона

Матчи

Товарищеские матчи

Премьер-лига

Кубок Лиги

Кубок Англии

Трансферы

Лето 2013

Пришли в клуб

Пришли в аренду

Ушли из клуба

Ушли в аренду

Зима 2014

Пришли в клуб

Пришли в аренду

Ушли из клуба

Ушли в аренду

Статистика

Индивидуальная

Матчи и голы 

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые завершали сезон в аренде в других командах:

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые покинули команду по ходу сезона:

|}

Бомбардиры

Ассистенты

Матчи «на ноль»

Дисциплинарные показатели

Командная

Турнирная таблица

Премьер-лига

Общая статистика

Награды

Внутриклубные

Ежегодные награды, вручаемые по итогам сезона

Индивидуальные

Команда года по версии ПФА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте: Матчи, голы, дисциплинарные показатели — Календарь 
 Статистика клуба в АПЛ на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь 
 Информация о сезоне на сайте Everton Results 

2013/2014
Эвертон